Lukis ist der Familienname folgender Personen:

 Adrian Lukis (* 1957), britischer Schauspieler
 Frederick Corbin Lukis (1788–1871), Antiquar, Archäologe und Naturforscher